Blackwood Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackwood Mountain (Maine)
 Blackwood Mountain (North Carolina)